Roosters, court métrage américain de 1898 réalisé par William K.L. Dickson
Roosters (film, 1993), film américain réalisé par Robert Milton Young